Spatzenhof ist ein geographischer Name:

Ortschaften:
 Spatzenhof (Bühlerzell), Weiler der Gemeinde Bühlerzell, Landkreis Schwäbisch Hall, Baden-Württemberg
 Spatzenhof (Kaisersbach), Hof der Gemeinde Kaisersbach, Rems-Murr-Kreis, Baden-Württemberg
 Spatzenhof (Wüstenrot), Weiler der Gemeinde Wüstenrot, Landkreis Heilbronn, Baden-Württemberg

Gebäude:
 Spatzenhof, Wirtschaftsgebäude der Villa Storchennest in Radeberg, Landkreis Bautzen, Sachsen
 Landhaus Spatzenhof, in Süppelbach, Stadt Wermelskirchen, Rheinisch-Bergischer Kreis, Nordrhein-Westfalen